Ильичёво — название населённых пунктов в России:
 Ильичёво — посёлок в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Ильичёво — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области.
 Ильичёво — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Ильичёво — посёлок в Шушенском районе Красноярского края.
 Ильичёво — село в Ленинском районе Крыма.
 Ильичёво — село в Советском районе Крыма.
 Ильичёво — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Ильичёво — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.